Altweißrussisch bezeichnet

 die Sprache der Vorfahren der Weißrussen (und der Ukrainer) zwischen dem 14. und dem 18. Jahrhundert (wr. starabelaruskaja mowa): Ruthenisch
 vor allem im weißrussischen Sprachgebrauch (wr. staraschytnabelaruskaja mowa) die bis zum 14. Jahrhundert gesprochene gemeinsame Sprache aller Ostslawen (d. h. der Vorfahren der Russen, Ukrainer und Weißrussen) in der Kiewer Rus: Altostslawisch (russisch drevnerusski jasyk, ukrainisch dawnjoruska mowa, weißrussisch auch staraschytnaruskaja mowa)